Соревнования по толканию ядра двумя руками у мужчин на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме прошли 11 июля 1912 года на Олимпийском стадионе.

Данный вид проводился единственный раз в истории Олимпийских игр. В соревнованиях приняли участие 8 спортсменов из 5 стран. Первые два места на пьедестале заняли представители США Ральф Роуз и Патрик Макдональд, бронзовым призёром стал финн Эльмер Никландер.

В квалификации спортсмены осуществляли по три броска правой и левой рукой. Лучший результат каждой из рук суммировался. В финал прошли три спортсмена, которым давалось еще три попытки.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх